Улица Стокхолмас ( — Стокгольмская) — улица в Северном районе Риги, в Межапарксе. Пролегает в юго-западном направлении, от улицы Эзермалас до улицы Стендера. Общая длина улицы — .

На всём протяжении покрыта асфальтом. Движение по улице двустороннее. Общественный транспорт по улице не курсирует.

История 
Улица впервые упоминается в справочниках в 1912 году, под своим нынешним названием — Стокгольмская (как и многие другие улицы этого района, она носит имя одного из городов Ганзейского союза). С 1915 по 1917 год была временно переименована в Амурскую улицу; других переименований улицы не было. В 1923 получила свои нынешние границы, вобрав в себя улицу Штралзундас ( или Strālzundas iela), названную в честь другого ганзейского города — ныне западная часть улицы Стокхолмас.

Застройка и достопримечательности 

16 зданий на улице Стокхолмас признаны памятниками архитектуры, в том числе 6 — памятниками государственного значения. Большинство зданий сохранилось со времён застройки улицы в 1911—1912 годах.

На перекрёстке с проспектом Кокнесес и улицей Петерупес установлен памятник детям, депортированным в 1941 году (скульптор Дзинтра Янсоне, 1993).

Прилегающие улицы 
Улица Стокхолмас пересекается со следующими улицами:

 улица Эзермалас
 улица Велмес
 улица Петерупес
 проспект Кокнесес
 проспект Висбияс
 улица Щецинас
 улица Гданьскас
 улица Карля Ватсона
 улица Глюка
 улица Стендера

Примечания 

Улицы Межапаркса
Улицы Риги по алфавиту